Alexander Wussow –  attore e pittore austriaco
 Barbara Wussow – attrice televisiva e teatrale tedesca con cittadinanza austriaca
 Klausjürgen Wussow – attore tedesco degli anni cinquanta